Fresnay je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Fresnay (Aube) – obec v departementu Aube
 Fresnay-en-Retz – obec v departementu  Loire-Atlantique
 Fresnay-l'Évêque – obec v departementu Eure-et-Loir
 Fresnay-le-Comte – obec v departementu Eure-et-Loir
 Fresnay-le-Gilmert – obec v departementu Eure-et-Loir
 Fresnay-le-Long – obec v departementu  Seine-Maritime
 Fresnay-le-Samson – obec v departementu Orne
 Fresnay-sur-Sarthe – obec v departementu Sarthe
 Faux-Fresnay  – obec v departementu Marne